Tegetmeier ist der Familienname folgender Personen:

 Sylvester Tegetmeier († 1552), deutscher evangelischer Reformator in Livland
 Tile Tegetmeier († 1535), Ratsherr der Hansestadt Lübeck

Siehe auch:
 Tegetmeyer
 Tegtmeier
 Tegtmeyer